Stambolovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Стамболово) :
Stambolovo, village bulgare de l'obchtina de Stambolovo, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Stambolovo, village bulgare de l'obchtina de Slivo Pole, situé dans l'oblast de Roussé ;
Stambolovo, village bulgare de l'obchtina d'Ikhtiman, situé dans l'oblast de Sofia (non urbain) ;
Stambolovo, village bulgare de l'obchtina de Pavlikeni, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.